Пурцела́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Пурцеладзе, Александр Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; 17 октября 1915.
 Пурцеладзе, Антон Николаевич (1839—1913) — грузинский писатель, публицист, критик, социолог, историк, поэт, беллетрист, драматург и экономист.
 Пурцеладзе, Георгий Михайлович (1867—1924) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Пурцеладзе, Ираклий Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; 26 августа 1916.